Орлин Николаев Станойчев е бивш български тенисист, роден на 24 септември 1971 г. в София. Състезател за Купа Дейвис. След приключване на състезателната си кариера е капитан на отбора на България за Купа Дейвис (2003 – 2005 г.).

Той е най-успешният български тенисист до 2011 г., когато е изместен от Григор Димитров, и първият, който влиза в топ 100 на световната ранглиста за мъже. В кариерата си има пет турнирни победи на сингъл и пет на двойки. Играл е на всички турнири от големия шлем.

През 1999 г. на турнира от международните серии на ATP в Майорка (Испания) побеждава 22-рия в световната ранглиста Алберт Коста с резултат 6-3 6-7(3) 6-3, което към този момент е връх в историята на българския мъжки тенис. Впоследствие губи от Хуан Карлос Фереро с 3-6 6-7(4).

Три години след отказването си от професионалния тенис Станойчев достига до финал на турнир „Фючърс“ в Женева през 2006 г.

Финали

Титли на сингъл (5)

Загубени финали на сингъл (7)

Титли на двойки (5)

Загубени финали на двойки (4)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Станойчев, Орлин
Български спортисти в Швейцария